Фили́пп Матве́евич (Меер-Шмуйлович) Верме́ль (1898—1938) — русский поэт, переводчик. В 1938 году осуждён по обвинению в шпионской деятельности, приговорён к высшей мере наказания. Реабилитирован 1 сентября 1956 года.

Биография 
Родился, согласно "Справочной книге о лицах, получивших ... купеческие и промысловые свидетельства по г. Москве ... на 1916 год" (с. 9), в семье купца Меера-Шмуйла Хаимовича Вермеля (1859 г. р.), торговавшего бельем и галантерейными товарами. В 1916 окончил классическую гимназию Флёрова и поступил на историко-филологический факультет Московского университета (не окончил).

В 1919—1920 около года прожил в Минске в период польской оккупации (у родителей невесты). Затем вернулся в Москву, где работал сначала в библиотеке ЦУПВОСО, затем в библиотеке председателя Реввоенсовета Л. Троцкого (до 1927), в библиотеке Главконцесскома, а с 1929 редактором англо-американского сектора в ТАСС. В начале 1937 уволился оттуда, принимал участие в составлении англо-русского словаря, работал по договору с издательством «Academia» над сборником переводов Мицкевича.

5 марта 1938 арестован, 17 мая приговорён Комиссией НКВД СССР по обвинению в шпионской деятельности, 28 мая расстрелян. Захоронен в Бутово. Реабилитирован 1 сентября 1956.

Семья 

 первая жена — Фаина Исааковна Вермель (1899—1986), редактор (развелась в 1933, в 1935 арестована, в 1956 реабилитирована), впоследствии заведующая очным отделением Абаканского педучилища (1948—1950).
 сын — Дмитрий Филиппович Вермель (род. 1923), доктор экономических наук.
 вторая жена — Ксения Александровна Иванова.
 дочь Нина.

Литературная деятельность 
Ещё в гимназии подружился с Г. О. Винокуром. Под влиянием старшего брата Самуила сблизился с футуристами. В 1915 в футуристическом сборнике «Весеннее контрагентство муз» опубликовано его первое стихотворение (под псевдонимом Д. Вараввин). В 1916 принял участие в околофутуристическом альманахе «Московские мастера», изданном С. Вермелем. В 1917 помогал Сергею Боброву как секретарь издательства «Центрифуга», хотя и не состоял в одноимённой группе. В мае-июле 1919 регулярно бывал на заседаниях Московского лингвистического кружка, выступал в прениях.

В начале 1920-х перешёл на антифутуристические позиции, сблизился с группой «Мнемозина» (Б. Горнунг, Н. Бернер, Б. Лившиц, А. Ромм и др.). В 1923 вышел сборник стихов Вермеля «Ковш», а в 1925 альманах «Чет и нечет» под его редакцией (там были статьи Винокура и А. Ромма, стихи А. В. Чичерина, Л. Горнунга, С. Спасского, а также его собственные).

Исследователь О. Лекманов усматривает перекличку стихотворения О. Мандельштама  «Ещё далёко мне до патриарха…» со стихотворением Ф. Вермеля «Москва».

После 1925 года оригинальных стихов не публиковал, занимался переводами.

Примечания

Книги

Ссылки 
 Филипп Вермель. Ковш: стихи. М., Дельфин, 1923. – 64 с.
 Филипп Вермель на сайте «Век перевода»
 Стихи и переводы Филиппа Вермеля
 Биография
 Списки жертв

Выпускники Флёровской гимназии
Переводчики с польского языка
Репрессированные в СССР
Расстрелянные и похороненные на Бутовском полигоне
Казнённые писатели